

События 
 25 апреля поселение Кронберг (Германия) получило статус города.
28 июля — битва при Вельбажде: сербы разбили болгар во главе с царём Михаилом III Шишманом (который был смертельно ранен). Болгария не теряет какой-либо территории, но бессильна остановить движение сербов в направлении преимущественно болгарской Македонии.
1330—1331 — Царь Болгарии Иван Стефан. Ставленник сербов.
 В августе произошла битва при Тебе, в которой король Кастилии и Леона Альфонсо XI Справедливый разбил армию правителя Гранады Мухаммада IV ибн Исмаила
19 октября — король Англии Эдуард III начинает своё личное правление, арестовывает своего регента Роджера Мортимера и казнит его.
 9—12 ноября в битве при Посаде князь Валахии Басараб I Основатель победил венгерскую армию. Эта победа ознаменовала конец венгерского владычества в Валахии, и появление первого независимого румынского государства.
 После двухлетней осады, турками-османами был завоёван византийский город Никея.
После смерти Фридриха III Красивого император Священной Римской империи Людовик IV и брат Фридриха Альбрехт Мудрый подписали соглашение, подтвердив владения Габсбургов.
В Кафу переселилось несколько тысяч армян.
Антипапа Николай V сдался папе римскому Иоанну XXII.
Битва при Друмлу между шотландскими кланами Кэмерон и Макинтош. Победа последних. Эта битва привела к очень продолжительной 350-летней вражде между кланами.(1337?)

Родились 
 7 апреля — Джон Плантагенет, английский дворянин, сын казнённого Эдмунда Вудстока, сводного брата короля Эдуарда II.
 12 мая — Вильгельм, германский и голландский дворянин, герцог Баварии.
 15 июня — Эдуард Чёрный принц, старший сын короля Англии Эдуарда III, видный полководец времён Столетней войны, один из первых рыцарей Ордена подвязки.
 4 июля — Асикага Ёсиакира, 2-й сёгун сёгуната Муромати. Сын Асикаги Такаудзи, основателя сёгуната Муромати.
 25 ноября — Людовик II Мальский, французский и голландский дворянин, граф Фландрии.
 Альтикьеро да Дзевио, итальянский художник, крупнейший представитель падуанской художественной культуры.
 Лала Шахин-паша, османский военачальник и первый бейлербей (наместник) Румелии (Балканы).
 Оуайн Краснорукий, валлийский солдат, служивший в Испании, Франции, Эльзасе и Швейцарии. Происходил из династии последних независимых правителей Уэльса. В годы Столетней войны бился на стороне французов против англичан. Был претендентом на титул короля Гвинеда.
 Николас Фламель, французский алхимик, которому приписывают изобретение философского камня.
 Шах Ниматулла Вали, основатель суфийского братства Ниматуллахи, один из наиболее влиятельных суфийских наставников Ирана.

Скончались 

 13 января — Фридрих III Красивый (род. 1289), претендент на германский престол, воевавший с королём Людвигом IV.
 21 января — Жанна I (род. ок. 1293), жена короля Франции Филиппа V Длинного.
 31 января — Жан I (род. 1267), французский дворянин, маркграф Намюра с 1305 года.
 19 марта — Эдмунд Вудсток (род. 5 августа 1301), сын английского короля Эдуарда I, внук французского короля Филиппа III.
 3 мая — Алексей II Великий Комнин, император Трапезундской империи в 1297—1330 годах.
 2 августа — Иоланда де Дрё (род. ок. 1265), вторая жена Александра III, короля Шотландии.
 25 августа — Чёрный Дуглас, (род. 1286), шотландский полководец в период войны за независимость Шотландии.
 28 сентября — Елизавета Богемская (род. 20 января 1292), дочь короля Чехии и Польши Вацлава II, жена короля Чехии Иоганна Люксембургского и мать германского императора Карла IV, последняя представительница династии Пржемысловичей на чешском престоле.
 18 ноября — Вернер фон Орзельн (род. ок. 1280), 17-й великий магистр Тевтонского ордена с 1324 года.
 29 ноября — Роджер Мортимер (род. 25 апреля 1287), английский дворянин из рода Мортимеров, сыгравший ключевую роль в свержении короля Англии Эдуарда II и после этого на протяжении трёх лет фактически правивший страной.
 Иммануэль Римский (род. ок. 1265), еврейский поэт и автор комментариев к Торе.
 Михаил III Шишман, царь Болгарии с 1323 года. Сложил голову в войне с сербами.
 Фёдор Иванович, удельный князь стародубский с 1315 года, упоминается в Никоновской летописи.

См. также 

 1330 год в России